Flash kan syfta på:
 Flash (seriefigur) – seriefigur i DC Comics
The Flash (film) – en amerikansk superhjältefilm från 2022 
 The Flash (TV-serie, 1990) – en amerikansk tv-serie om seriefiguren Flash
 The Flash (TV-serie, 2014) – en amerikansk tv-serie om seriefiguren Flash
 Flash (sång av Queen) – en låt av bandet Queen från 1980.
 Flash Engineering – ett svenskt racingteam
 Flashspel –  internetbaserade spel gjorda i Adobe Flash som man kan spela direkt i webbläsaren
 Flashminne – transistorbaserade minnen för elektronikprodukter
 Adobe Flash – ett datorprogram som används till att skapa animationer, spel och så kallade Rich Internet Applications (RIA) för webben
 Adobe Flash Player – ett insticksprogram skapat av Macromedia, men från 2005 och framåt har det utvecklats och givits ut av Adobe Systems

Personer
 Jan "Flash" Nilsson (1960–), en svensk racerförare
 Flash – ett smeknamn för en skotsk racerförare Gordon Shedden (1979–)

Serier

Flera olika serier och seriefigurer har burit namnet Flash i originalspråk eller svensk översättning

  Flash (seriefigur) – för flera olika snabbspringande superhjältarna från DC Comics som burit namnet och även kallats Blixten på svenska
 Flash (Jay Garrick) – Flash I
 Flash (Barry Allen) – Flash II
 För den brittiske superhjälten som kallades Flash i svensk översättning, se Thunderbolt the Avenger
 För den klassiske amerikanske science fiction-hjälten Flash Gordon, se Blixt Gordon
 För Peter "Spindelmannen" Parkers antagonist (och sedermera kompis), se Flash Thompson
 Flash Comics – serietidningen